Życie na gorąco – polski serial telewizyjny z 1978 r. w reżyserii Andrzeja Konica z Leszkiem Teleszyńskim w roli głównej
 Życie na gorąco (The Hot Spot) – amerykański film (1990, reż. Dennis Hopper)
 „Życie na Gorąco” – tygodnik